czart – demon z mitologii słowiańskiej
 czart – człon rodzajowy polskich nazw gatunkowych niektórych muchówek z rodziny bujankowatych, w tym:
 czart wydmowiec (Thyridanthrax fenestratus)
 czart smolisty (Anthrax anthrax)
 czart srebrnoplamek (Anthrax varia)
 czart szybowiec (Exhyalanthrax afer)